Spook peut désigner :
the Spooks, un groupe de hip-hop américain ;
Spooks, un court-métrage américain d'animation de 1930, issu de la série Oswald le lapin chanceux ;
Spooks, le titre original de la série télévisée britannique MI-5 (ou Secrets d'état au Québec).